Jobs puede referirse a:

 Steve Jobs (1955–2011), cofundador de la compañía Apple.
 Jobs, película biográfica sobre Steve Jobs.
 Laurene Powell Jobs (1963), viuda de Steve Jobs.
 Jobs, personaje de la serie Remnants.
 Jobs, personaje de la serie Eureka Seven.
 Jobs Peak, una montaña de California.
 Job Brothers & Co., Limited, conocida también como Jobs, un imperio mercantil de Newfoundland.
 .jobs, un dominio de Internet.
 jobs.ac.uk, un servicio de reclutamiento en línea especializado en el sector académico.